Монта Крома (до замужества — Апсе) (; ,  — , , Латвия) — латышская и советская  и . Одна из самых ярких представителей модернизма 1960—1980-х годов в латвийской поэзии.

Биография 
Родилась в семье портного.

В 1930-х годах участвовала в деятельности подпольных коммунистических организаций. В 1940 вступила в нелегальную тогда Коммунистическую партию Латвии.

Во время Великой Отечественной войны М. Крома была санитаркой Красной Армии, имела ранения.

После окончания войны, вернулась в Ригу, работала в газете «Cīņa» (1945—1950). Два года училась в республиканской партийной школе (1950—1952). Окончила Латвийский университет.

Творчество 
Писать стихи начала в раннем возрасте, дебютировала в 1934 году со стихами, опубликованными в газете «Jaunākās Ziņas».

Её поэзия 1940-х-1950-х годов соответствовала догмам социалистического реализма.

После учёбы в Москве в 1960-х годах поэтесса меняет свой стиль и начинает писать верлибром, ассоциативные свободные стихи, в которых доминирующая тема: современный город и откровения женского внутреннего мира.

М. Крома — очень тонкий лирик, обладала талантом передать неуловимые оттенки чувств и переживаний. Вот начало одного из её стихотворений:
Нет, — я сказала ей, продавщице цветочного
магазина. (Я лицо её
не запомнила, заурядная
внешность).
Нет, — я сказала ей, — они без запаха, эти розы
мне не годятся. (Она
легко подняла шестой
язычок пламени, подняла
седьмой и держа
так на весу, ну,
разумеется, эти розы умели
себя подать).
Нет, — сказала я ей, — эти розы задуманы для
официальных торжеств,
а я хочу для себя.
(Пора бы ей
догадаться и отложить их
в сторону).
Нет, — сказала я ей, — потому что в Риге не
найти аэрозоля с
запахом роз, это я знаю точно.

(Перевод Л. Азаровой)

В 1985 году стала лауреатом литературной премии им. Я. Райниса.

Избранные произведения 
 Svinīgais solījums (поэма, 1947).
 Tev, gvard (стихи, Рига, 1950).
 Neskarto zemju plašumos (проза, Рига, 1956).
 Tālo apvāršņu zemē (поэма, Рига, 1959).
 Глаза в полнеба. (Стихи и поэма. Перевод с латышского Ирины Озеровой, Москва, 1964).
 Tuvplānā [dzeja]. Rīga: Liesma, 1966.
 Lūpas. Tu. Lūpas. Es (стихи, Рига, 1970).
 Губы. Ты. Губы. Я. (поэзия, перевод с латышского Л. Азаров, Рига, 1973)
 Skaņas nospiedums (стихи, Рига, 1975).
 Refrēni (стихи, Рига, 1979).
 Stāvā jūra (стихи, Рига, 1982).
 Муравей в муравейнике (стихи, перевод с латышского Л. Азаров, Рига, 1984).
 Монта (стихи, Рига, 1985).
 Другие типы (стихи, Рига, 1988).
 Esmu (стихи, Рига, 1989).
 Jānis (поэмы 1988—1990, Рига, 2001).

Ссылки 
 журнал «Настоящее время» № 6, 2006

Коммунисты Латвии
Писатели-модернисты
Писатели-соцреалисты
Латышские поэты
Женщины в Великой Отечественной войне
Выпускники Латвийского университета
Лауреаты литературных премий